Ilyocypris är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Brady och Norman 1889. Ilyocypris ingår i familjen Ilyocyprididae. 

Ilyocypris är enda släktet i familjen Ilyocyprididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Ilyocypris